SAG es una sigla que puede referirse a:
 Servicio Agrícola y Ganadero, una agencia gubernamental chilena.
 Screen Actors Guild o Sindicato de Actores de Cine, el principal gremio de actores estadounidense.
 Síndrome de ansiedad generalizada suele ser una de las manifestaciones del estrés o stress crónico cuyos síntomas más comunes son el insomnio, el nerviosismo, la impaciencia, la bulimia, la timidez, la locuacidad, el tartamudeo, la hiperhidrosis (sudoración excesiva), la bromhidrosis (sudoración con notorio hedor) e incluso la irritabilidad y falta de concentración-atención.  
San Andrés de Giles, una ciudad de la Provincia de Buenos Aires, en Argentina.
 Sistema Acuífero Guaraní